У́лаф Фарте́йн Ва́лен (; 25 августа 1887, Ставангер, Норвегия — 14 декабря 1952, Хёугесунн, Норвегия) — норвежский композитор и органист.

Биография 
В 1906—1908 годах учился в Осло у композитора-фольклориста , а в 1909—1913 в Берлине — у Макса Бруха. В 1916 году вернулся в Норвегию. В 1920-х годах путешествовал по Риму и Парижу. В 1924 году вернулся в Осло. В 1927—1936 — директор музыкальной библиотеки при университете Осло. В 1935 году становится Государственным стипендиатом. Первые сочинения написаны под влиянием Иоганнеса Брамса и Макса Регера. Но уже в 1920-е годы перешёл к написанию атональной музыки; развивал также принципы додекафонии. Его творчество оказало влияние на некоторых скандинавских композиторов. Писал духовную музыку.

Память 
 Для изучения наследия композитора существуют: с 1949 года общество «Fartein Valen-Selskapet» в Осло и с 1952 года — «The Valen Society» в Лондоне.
 С 1999 года присуждаются  (по чётным годам) и Стипендия Фартейна Валена (по нечётным годам).

Сочинения 
 симфония № 1 (1939) op. 30
 симфония № 2 (1944) op. 40
 симфония № 3 (1946) op. 41
 симфония № 4 (1949) op. 43
 симфония № 5 (1952, неоконченная) op. 45
 «Пастораль» (1930) op. 11
 «Сонет No 1 Микеланджело» (1932) op. 17
 «Эпиталама» (1933) op. 19
 «Кладбище у моря» / Cimetiere marin (по Полю Валери, 1934) ор. 20
 «Остров тишины» / La isla de las calmas (1934) op. 21
 струнный квартет № 1 (1929) ор. 10
 струнный квартет № 2 (1931) ор. 13
 концерт для скрипки с оркестром (1940) ор. 37
 фортепианное трио (1924) ор. 5
 «Легенда» для фортепиано (1907)

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 460 — ISBN 5-85270-033-9
 Gurvin Olav., Fartein Valen. — Oslo, 1962.

Ссылки 
 

Выпускники университета Осло
Выпускники Консерватории Осло
Преподаватели Университета Осло
Теоретики музыки